Marianne Dubuc, née le  à Victoriaville, est une patineuse artistique canadienne.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique canadienne
Patineuse artistique québécoise
Naissance en octobre 1983
Naissance à Victoriaville